Orford – miasto w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w dystrykcie Suffolk Coastal
 Orford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Orford – miasto w USA, w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Orford – miasto w Australii, na Tasmanii